Shiv bzw. SHIV steht für:
 P. Shiv Shankar (1929–2017), indischer Politiker
 Schweizerischer Handels- und Industrieverein (1870–2003), Interessenverband der schweizerischen Wirtschaft, siehe Economiesuisse